Дуб совета — исторический дуб в индейской резервации голливудских семинолов в Холливуде (штат Флорида, ), на пересечении  () и  (). Это было место для многих важных событий в истории племени , по крайней мере, ещё в 1957 году. Некоторые из событий в начале XXI века включают празднование 25-й годовщины рождения индейских игр (2004 год), празднование 50-летия племени (2007 год) и подписание Договора об играх семинол (2010 год). Изображение дерева служит логотипом племени. Ресторан отеля  и  назван в честь Дуба советаrn2015. Документы на покупку гостиницы, казино и содержания были подписаны под Дубом советаpurchase. 4 декабря 2012 года он был добавлен в Национальный реестр исторических мест США в качестве места Дуба совета на индейской резервации голливудских семинолов ().

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Дубы
Знаменитые деревья США
Объекты Национального реестра исторических мест во Флориде